

Села 
 Зоря — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Зоря — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада (в минулому — П'ятихатський район)